Димо́н:
 Панибратская и фамильярная форма имени Дмитрий.
 Димон () — коммуна во Франции (департамент Нор).
 Жак Димон (род. 1945) — французский фехтовальщик, чемпион Олимпийских игр 1968 года.

См. также 
 Димона
 «Он вам не Димон» — фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией о деятельности Дмитрия Медведева.